Gbook MX es un programa escrito en el popular lenguaje de programación PHP cuyo objetivo es proporcionar a los webmasters una herramienta de fácil utilización en la que sus visitantes pueden dejar un mensaje grabado en su website.

Gbook MX utiliza un sistema de templates que lo hacen altamente personalizable, además cuenta con soporte para muchos idiomas y su interface es muy amigable y es soportado en la mayoría de los servidores web. Siendo código abierto posee características como la protección contra spam y soportado por la página oficial y sus foros de Soporte Técnico en Inglés y Español.

Enlaces externos 
 (en inglés)
Foros de Soporte (en inglés y español)

Software libre